Beyşehir (district), een Turks district in de provincie Konya
 Beyşehir (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Beyşehir
Meer van Beyşehir